Leśnik bezeichnet mehrere Ortschaften in Polen

 in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Krajenka
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gmina Kwilcz
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gmina Mogilno
 in der Woiwodschaft Łódź, Gmina Poddębice
 in der Woiwodschaft Opole, Gmina Głogówek, siehe Leschnig
 in der Woiwodschaft Pommern, Gmina Cewice

Lesnik ist der Familienname folgender Personen:
 Bella Lesnik (* 1982), deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin
 Elisabeth Lesnik, deutsche Fußballspielerin